Дитко Микола Миколайович (18 травня 1996, Верхняківці, Україна — 27 червня 2022, Донецька область, Україна) — український військовослужбовець, молодший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дитко Роман Андрійович ( 21 серпня 1996, Івано-Франківськ) — український футболіст, півзахисник івано-франківського «Тепловика».
 Евальд Ян Дитко (пол. Edward Jan Dytko; 18 жовтня 1914, Завенже, Німецька імперія — 12 червня 1993, Катовиці, Польща) — польський футболіст.
 Патрік Дитко ( 28 березня 1994, Фельклінґен, Німеччина) — польський футболіст німецького походження.

Українські прізвища
Польські прізвища